Чипевайан может означать:
 Чипевайан (язык) — язык в Канаде.
 Чипевайан (народ) — народ в Канаде.
  — индейская резервация.
  — деревня на озере Атабаска.
  — аэропорт.